Un garde-boue peut être : 
 un poisson ;
 la partie d'un véhicule servant à contenir la matière ( eau, graviers, terre, boue, sable) pouvant être projetée par les roues, notamment sur un vélo.